Francisco de Almeida pode ser:

Francisco de Almeida (1450 — 1510) - Vice-Rei da Índia
Francisco de Almeida (c.1550 — depois de 1613) - capitão de Tânger, e governador de Angola  
Francisco de Almeida (c. 1580 — depois de 1641) governador de Mazagão e de Ceuta
Francisco de Almeida Portugal (1797 — 1870) Conde do Lavradio 
Francisco de Almeida Varela (? — 1870) homem político brasileiro
Francisco de Almeida e Brito ( 1857 — 1918) agrónomo e político português
Francisco de Almeida Salgado Zenha (1923 — 1993) advogado e político português

Desambiguações de antropônimos